Praça do General Humberto Delgado pode referir-se a:

 Praça do General Humberto Delgado (Porto) — uma praça na freguesia de Santo Ildefonso da cidade do Porto, em Portugal.
 Praça General Humberto Delgado (Aveiro) — uma praça que existe no centro da cidade de Aveiro, Portugal. 

Desambiguação